Э́ссекс (англ. Essex County) — графство в провинции Онтарио, в Канаде.

География 
Графство Эссекс находится на крайнем юго-западе канадской провинции Онтарио, у её границы с США, между озёрами Эри и Сент-Клэр. Его административным центром является город того же названия — (Эссекс). Площадь графства, названного в честь исторического графства в южной Англии, составляет . При численности населения в  плотность его равняется .

В графстве Эссекс расположены следующие города и общины:
 Амхёрстбург
 Лимингтон
 Эссекс
 Лейкшор
 Кингсвиль
 Ла-Саль
 Текумсе
 Пеле

Город Виндзор, географически входящий в графство Эссекс, административно ему не подчиняется.

В графстве Эссекс расположена самая южная точка Канады — остров Мидл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт графства Эссекс (Онтарио)

Юго-Западное Онтарио
Графства Онтарио
Озеро Эри